John Addison puede referirse a:

 John Addison (siglo XV-XVI), teólogo anglicano británico.
 John Addison (1765-1844), compositor británico y contrabajista.
 John Edmund Wentworth Addison (1838-1907), juez y político conservador británico.
 John Addison (1920-1998), compositor británico de música para cine.
 John Hollings Addison (1929-), empresario y político canadiense.
 John Addison (años 1930-), ingeniero estructural escocés.